

Angleterre 
 Déroute de Winchester,

États-Unis 
 Première bataille de Winchester,
 Seconde bataille de Winchester, -
 Troisième bataille de Winchester,